Санчи (кайт. Санчи) — село в Кайтагском районе Республики Дагестан.

Образует сельское поселение село Санчи как единственный населённый пункт в его составе.

География 
Село расположено на левом берегу реки Уллучай, у северо-западной окраины районного центра —  села Маджалис.

Население 

 Национальный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

Народные промыслы 
Центр резьбы по дереву и камню.

Достопримечательности 
Памятник воинам-землякам, погибшим в годы ВОВ (ск. Г. Гейбатов).

Образование 
Санчинская средняя школа.

Примечания 

Населённые пункты Кайтагского района
Муниципальные образования Кайтагского района
Сельские поселения Дагестана